Sept navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Calypso, d'après Calypso, une nymphe de la mythologie grecque :  
 le , un sloop-of-war lancé en 1783 et coulé en 1803.
 le , un sloop-of-war de classe Cruizer lancé en 1805 et démoli en 1821.
 le , un sloop-of-war de classe Cherokee commandé en 1824 et annulé en 1831.
 le Calypso devait être un sloop-of-war. Mis sur cale  au chantier Chatham Dockyard en tant que HMS Hyaena; lancé  et rebaptisé Calypso la même année; converti en yacht pour le gouverneur de Malte; perdu en 1833.
 le Calypso devait être un sloop-of-war. Mis sur cale en 1829 au chantier Woolwich Dockyard; renommé Hyaena en 1830; annulé en 1831.
 le , un navire de sixième rang lancé en 1845 et démoli en 1866.
 le , une frégate de cinquième rang de  lancé en 1819. Renommé HMS Calypso en 1870 et vendu pour démolition en 1895.
 le , une corvette de classe Calypso lancé en 1883. Rebaptisé HMS Briton en 1916; vendu en 1922.
 le , un croiseur léger de classe C lancé en 1917 et coulé en 1940.

Voir aussi 
 La Calypso, un navire océanographique du commandant Cousteau.

Calypso